Сосновоборский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Белоруссия 
 Сосновоборский сельсовет — Светлогорский район, Гомельская область.

Россия 
 Сосновоборский сельсовет — Зейский район, Амурская область.